Rataje is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Rataje (okres Tábor), gemeente in okres Tábor
 Rataje (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Rataje (okres Kroměříž), gemeente in okres Kroměříž
 Rataje nad Sázavou, gemeente in okres Kutná Hora
 Rataje (Těšetice), een dorp in de gemeente Těšetice (okres Olomouc)